Танты

Населённые пункты

Казахстан 
 Танты — село в Жамбылском районе Жамбылской области.

Россия 
 Танты — село в Акушинском районе Дагестана.
 Танты — с 1944 по 1958 г. название села Ишхой-Юрт в Гудермесском районе Чечни.

Фамилия 
  (1928—2015) — польский историк.